

Geografia

Austria 
 Wimpassing – frazione di Lengau, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Wimpassing an der Leitha – comune nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)
 Wimpassing an der Pielach – frazione di Hafnerbach, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Wimpassing im Schwarzatale – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)